|-
|(116501)||2004 BP22|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,121|| align=right|7,31|| align=right|3,701||MBA||17. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116502)||2004 BV22|| align=right|14,8|| align=right|3,101|| align=right|0,218|| align=right|14,14|| align=right|5,459||MBA||17. januar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116503)||2004 BN23|| align=right|15,6|| align=right|2,893|| align=right|0,045|| align=right|3,11|| align=right|4,921||MBA||18. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116504)||2004 BV23|| align=right|16,2|| align=right|2,480|| align=right|0,108|| align=right|7,08|| align=right|3,904||MBA||19. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116505)||2004 BN25|| align=right|16,9|| align=right|2,365|| align=right|0,145|| align=right|2,89|| align=right|3,638||MBA||19. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116506)||2004 BQ25|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,151|| align=right|17,32|| align=right|4,086||MBA||19. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116507)||2004 BL26|| align=right|15,5|| align=right|2,947|| align=right|0,044|| align=right|2,76|| align=right|5,059||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116508)||2004 BO26|| align=right|17,1|| align=right|2,440|| align=right|0,135|| align=right|1,35|| align=right|3,810||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116509)||2004 BH27|| align=right|14,8|| align=right|2,385|| align=right|0,165|| align=right|23,47|| align=right|3,682||MBA||19. januar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(116510)||2004 BK30|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,034|| align=right|4,23|| align=right|4,195||MBA||18. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116511)||2004 BW34|| align=right|16,8|| align=right|2,911|| align=right|0,068|| align=right|2,67|| align=right|4,965||MBA||19. januar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116512)||2004 BN38|| align=right|14,7|| align=right|3,974|| align=right|0,153|| align=right|2,84|| align=right|7,920||HLD||20. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116513)||2004 BM39|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,148|| align=right|3,68|| align=right|3,562||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116514)||2004 BS39|| align=right|17,2|| align=right|2,365|| align=right|0,185|| align=right|6,13|| align=right|3,637||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116515)||2004 BF40|| align=right|15,8|| align=right|3,004|| align=right|0,068|| align=right|3,11|| align=right|5,206||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116516)||2004 BA42|| align=right|13,9|| align=right|3,557|| align=right|0,003|| align=right|19,00|| align=right|6,706||MBA||19. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116517)||2004 BG42|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,169|| align=right|15,87|| align=right|4,086||MBA||19. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116518)||2004 BS42|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,111|| align=right|7,83|| align=right|5,652||MBA||19. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116519)||2004 BF43|| align=right|14,4|| align=right|2,697|| align=right|0,219|| align=right|13,70|| align=right|4,428||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116520)||2004 BC44|| align=right|14,8|| align=right|3,044|| align=right|0,070|| align=right|8,69|| align=right|5,309||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116521)||2004 BG44|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,156|| align=right|4,18|| align=right|3,839||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116522)||2004 BV44|| align=right|16,5|| align=right|1,957|| align=right|0,104|| align=right|25,55|| align=right|2,736||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116523)||2004 BH46|| align=right|15,9|| align=right|2,684|| align=right|0,113|| align=right|13,40|| align=right|4,396||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116524)||2004 BP46|| align=right|15,0|| align=right|2,975|| align=right|0,048|| align=right|11,81|| align=right|5,129||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116525)||2004 BG47|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,119|| align=right|15,90|| align=right|4,228||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116526)||2004 BS47|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,066|| align=right|1,69|| align=right|5,392||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116527)||2004 BJ51|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,181|| align=right|3,80|| align=right|3,600||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116528)||2004 BA52|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,074|| align=right|9,80|| align=right|3,520||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116529)||2004 BV52|| align=right|15,9|| align=right|2,958|| align=right|0,031|| align=right|1,87|| align=right|5,087||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116530)||2004 BQ54|| align=right|15,6|| align=right|2,806|| align=right|0,066|| align=right|8,76|| align=right|4,699||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116531)||2004 BA55|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,157|| align=right|5,27|| align=right|3,464||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116532)||2004 BM56|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,187|| align=right|2,52|| align=right|3,665||MBA||23. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116533)||2004 BY56|| align=right|15,2|| align=right|3,186|| align=right|0,056|| align=right|11,58|| align=right|5,685||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116534)||2004 BU57|| align=right|14,5|| align=right|3,019|| align=right|0,074|| align=right|16,87|| align=right|5,245||MBA||23. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116535)||2004 BE58|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,050|| align=right|7,35|| align=right|5,615||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116536)||2004 BF58|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,121|| align=right|6,76|| align=right|3,724||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116537)||2004 BC59|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,117|| align=right|11,10|| align=right|5,389||MBA||23. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116538)||2004 BM59|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,209|| align=right|3,79|| align=right|3,695||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116539)||2004 BU60|| align=right|15,3|| align=right|3,139|| align=right|0,051|| align=right|0,95|| align=right|5,561||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116540)||2004 BH61|| align=right|15,7|| align=right|3,120|| align=right|0,100|| align=right|1,07|| align=right|5,510||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116541)||2004 BQ62|| align=right|15,5|| align=right|2,876|| align=right|0,028|| align=right|1,67|| align=right|4,876||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116542)||2004 BR68|| align=right|14,1|| align=right|3,180|| align=right|0,212|| align=right|27,13|| align=right|5,669||MBA||27. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116543)||2004 BZ69|| align=right|16,9|| align=right|2,450|| align=right|0,121|| align=right|2,11|| align=right|3,833||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116544)||2004 BK72|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,123|| align=right|4,89|| align=right|3,436||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116545)||2004 BE73|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,041|| align=right|6,92|| align=right|4,518||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116546)||2004 BW73|| align=right|13,6|| align=right|3,226|| align=right|0,197|| align=right|15,43|| align=right|5,794||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116547)||2004 BK74|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,088|| align=right|14,46|| align=right|4,371||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116548)||2004 BN74|| align=right|16,8|| align=right|2,563|| align=right|0,159|| align=right|3,31|| align=right|4,103||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116549)||2004 BR74|| align=right|15,0|| align=right|3,157|| align=right|0,087|| align=right|5,22|| align=right|5,609||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116550)||2004 BT74|| align=right|14,5|| align=right|3,129|| align=right|0,146|| align=right|15,00|| align=right|5,535||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116551)||2004 BF75|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,130|| align=right|15,77|| align=right|4,263||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116552)||2004 BH75|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,087|| align=right|14,67|| align=right|4,312||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116553)||2004 BZ75|| align=right|15,8|| align=right|3,169|| align=right|0,124|| align=right|5,79|| align=right|5,639||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116554)||2004 BY76|| align=right|14,0|| align=right|3,038|| align=right|0,074|| align=right|21,12|| align=right|5,295||MBA||27. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116555)||2004 BK78|| align=right|15,7|| align=right|2,968|| align=right|0,052|| align=right|2,03|| align=right|5,111||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116556)||2004 BP79|| align=right|14,8|| align=right|2,596|| align=right|0,125|| align=right|12,41|| align=right|4,181||MBA||22. januar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(116557)||2004 BC80|| align=right|15,6|| align=right|3,163|| align=right|0,164|| align=right|1,21|| align=right|5,624||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116558)||2004 BH82|| align=right|15,4|| align=right|3,138|| align=right|0,172|| align=right|10,47|| align=right|5,558||MBA||27. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116559)||2004 BT82|| align=right|14,6|| align=right|3,252|| align=right|0,040|| align=right|6,64|| align=right|5,864||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116560)||2004 BU82|| align=right|15,7|| align=right|2,527|| align=right|0,093|| align=right|11,69|| align=right|4,017||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116561)||2004 BV82|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,158|| align=right|6,66|| align=right|3,581||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116562)||2004 BH83|| align=right|17,2|| align=right|2,171|| align=right|0,080|| align=right|6,21|| align=right|3,199||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116563)||2004 BO83|| align=right|14,2|| align=right|2,589|| align=right|0,135|| align=right|15,84|| align=right|4,165||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116564)||2004 BA84|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,220|| align=right|3,78|| align=right|4,227||MBA||23. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116565)||2004 BN84|| align=right|15,7|| align=right|2,589|| align=right|0,146|| align=right|12,75|| align=right|4,165||MBA||25. januar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(116566)||2004 BT84|| align=right|15,5|| align=right|3,185|| align=right|0,177|| align=right|12,71|| align=right|5,682||MBA||27. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116567)||2004 BV84|| align=right|12,5|| align=right|5,152|| align=right|0,047|| align=right|5,24|| align=right|11,70||JUT||27. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116568)||2004 BZ84|| align=right|15,0|| align=right|3,117|| align=right|0,150|| align=right|13,92|| align=right|5,501||MBA||27. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116569)||2004 BD87|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,032|| align=right|23,60|| align=right|5,301||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116570)||2004 BS87|| align=right|16,9|| align=right|2,257|| align=right|0,070|| align=right|3,68|| align=right|3,389||MBA||23. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116571)||2004 BW87|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,092|| align=right|7,51|| align=right|3,583||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116572)||2004 BD88|| align=right|14,9|| align=right|3,061|| align=right|0,193|| align=right|3,56|| align=right|5,354||MBA||23. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116573)||2004 BZ88|| align=right|16,7|| align=right|2,326|| align=right|0,183|| align=right|5,51|| align=right|3,547||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116574)||2004 BY90|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,141|| align=right|1,55|| align=right|3,607||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116575)||2004 BZ90|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,157|| align=right|1,40|| align=right|3,574||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116576)||2004 BA91|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,170|| align=right|1,92|| align=right|3,600||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116577)||2004 BN91|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,077|| align=right|5,42|| align=right|3,601||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116578)||2004 BB92|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,125|| align=right|8,48|| align=right|4,512||MBA||26. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116579)||2004 BD92|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,256|| align=right|11,49|| align=right|3,694||MBA||26. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116580)||2004 BX92|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,095|| align=right|8,28|| align=right|4,127||MBA||27. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116581)||2004 BZ92|| align=right|14,9|| align=right|3,135|| align=right|0,180|| align=right|9,95|| align=right|5,550||MBA||27. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116582)||2004 BD93|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,071|| align=right|14,86|| align=right|4,357||MBA||27. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116583)||2004 BJ94|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,158|| align=right|12,08|| align=right|4,055||MBA||28. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116584)||2004 BZ94|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,133|| align=right|11,46|| align=right|4,161||MBA||28. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116585)||2004 BX95|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,292|| align=right|21,73|| align=right|5,376||MBA||27. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116586)||2004 BK97|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,077|| align=right|3,61|| align=right|4,070||MBA||26. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116587)||2004 BO97|| align=right|14,9|| align=right|3,190|| align=right|0,123|| align=right|4,31|| align=right|5,698||MBA||26. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116588)||2004 BJ98|| align=right|16,7|| align=right|2,260|| align=right|0,148|| align=right|6,95|| align=right|3,397||MBA||27. januar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116589)||2004 BV98|| align=right|15,0|| align=right|3,143|| align=right|0,199|| align=right|11,36|| align=right|5,570||MBA||27. januar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116590)||2004 BK100|| align=right|16,2|| align=right|2,550|| align=right|0,092|| align=right|4,43|| align=right|4,072||MBA||28. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116591)||2004 BT102|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,161|| align=right|1,82|| align=right|3,667||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116592)||2004 BF103|| align=right|16,2|| align=right|1,893|| align=right|0,064|| align=right|24,85|| align=right|2,604||MBA||30. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116593)||2004 BA104|| align=right|15,6|| align=right|2,609|| align=right|0,200|| align=right|4,28|| align=right|4,214||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116594)||2004 BF104|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,170|| align=right|27,18|| align=right|5,497||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116595)||2004 BL104|| align=right|14,8|| align=right|3,165|| align=right|0,039|| align=right|10,29|| align=right|5,630||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116596)||2004 BV104|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,101|| align=right|11,39|| align=right|5,491||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116597)||2004 BL105|| align=right|15,1|| align=right|2,899|| align=right|0,051|| align=right|3,01|| align=right|4,935||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116598)||2004 BN105|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,108|| align=right|12,50|| align=right|5,401||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116599)||2004 BG106|| align=right|15,8|| align=right|2,618|| align=right|0,124|| align=right|14,91|| align=right|4,235||MBA||26. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116600)||2004 BH106|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,166|| align=right|12,02|| align=right|4,249||MBA||26. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116601)||2004 BP106|| align=right|14,5|| align=right|2,713|| align=right|0,176|| align=right|13,96|| align=right|4,467||MBA||26. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116602)||2004 BS107|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,258|| align=right|6,69|| align=right|3,772||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116603)||2004 BJ108|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,023|| align=right|5,64|| align=right|4,621||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116604)||2004 BQ108|| align=right|15,7|| align=right|2,414|| align=right|0,104|| align=right|5,36|| align=right|3,750||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116605)||2004 BJ109|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,120|| align=right|15,56|| align=right|4,322||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116606)||2004 BB110|| align=right|14,5|| align=right|2,560|| align=right|0,256|| align=right|12,61|| align=right|4,094||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116607)||2004 BT110|| align=right|17,1|| align=right|2,338|| align=right|0,274|| align=right|6,50|| align=right|3,575||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116608)||2004 BA111|| align=right|15,2|| align=right|3,114|| align=right|0,066|| align=right|9,10|| align=right|5,494||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116609)||2004 BO111|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,182|| align=right|6,20|| align=right|3,743||MBA||29. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116610)||2004 BO113|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,058|| align=right|5,31|| align=right|3,559||MBA||28. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116611)||2004 BZ113|| align=right|16,5|| align=right|2,245|| align=right|0,097|| align=right|4,65|| align=right|3,364||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116612)||2004 BE114|| align=right|14,7|| align=right|3,209|| align=right|0,164|| align=right|18,02|| align=right|5,748||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116613)||2004 BR114|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,074|| align=right|5,58|| align=right|3,717||MBA||29. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116614)||2004 BT114|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,063|| align=right|6,20|| align=right|3,599||MBA||29. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116615)||2004 BA115|| align=right|16,3|| align=right|1,947|| align=right|0,083|| align=right|23,48|| align=right|2,717||MBA||30. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116616)||2004 BH115|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,112|| align=right|19,32|| align=right|5,641||MBA||30. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116617)||2004 BJ115|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,194|| align=right|18,16|| align=right|5,360||MBA||30. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116618)||2004 BU116|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,115|| align=right|21,11|| align=right|5,435||MBA||27. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116619)||2004 BY117|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,178|| align=right|7,14|| align=right|4,503||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116620)||2004 BC118|| align=right|15,8|| align=right|2,447|| align=right|0,178|| align=right|12,27|| align=right|3,827||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116621)||2004 BG118|| align=right|16,6|| align=right|2,255|| align=right|0,083|| align=right|5,42|| align=right|3,386||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116622)||2004 BM118|| align=right|14,9|| align=right|3,214|| align=right|0,121|| align=right|14,20|| align=right|5,762||MBA||29. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116623)||2004 BN118|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,075|| align=right|7,24|| align=right|3,586||MBA||29. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116624)||2004 BR118|| align=right|16,1|| align=right|2,654|| align=right|0,055|| align=right|10,99|| align=right|4,322||MBA||30. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116625)||2004 BT118|| align=right|13,5|| align=right|3,248|| align=right|0,083|| align=right|23,28|| align=right|5,852||MBA||30. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116626)||2004 BJ119|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,176|| align=right|15,01|| align=right|4,294||MBA||30. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116627)||2004 BB121|| align=right|14,1|| align=right|3,244|| align=right|0,059|| align=right|14,74|| align=right|5,842||MBA||31. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116628)||2004 BB122|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,217|| align=right|24,25|| align=right|5,474||MBA||28. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116629)||2004 BD122|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,222|| align=right|16,72|| align=right|5,526||MBA||30. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116630)||2004 BD124|| align=right|14,9|| align=right|3,200|| align=right|0,053|| align=right|14,01|| align=right|5,722||MBA||18. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116631)||2004 BK124|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,134|| align=right|5,04|| align=right|3,631||MBA||16. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116632)||2004 BQ141|| align=right|15,7|| align=right|3,146|| align=right|0,104|| align=right|3,55|| align=right|5,578||MBA||19. januar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116633)||2004 BV147|| align=right|15,5|| align=right|2,867|| align=right|0,061|| align=right|2,59|| align=right|4,853||MBA||16. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116634)||2004 BM150|| align=right|15,8|| align=right|2,876|| align=right|0,075|| align=right|3,16|| align=right|4,877||MBA||17. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116635)||2004 BT151|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,011|| align=right|10,07|| align=right|4,591||MBA||18. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116636)||2004 BC152|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,017|| align=right|3,50|| align=right|4,217||MBA||19. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116637)||2004 BR155|| align=right|14,4|| align=right|3,138|| align=right|0,077|| align=right|11,40|| align=right|5,558||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116638)||2004 CD|| align=right|14,0|| align=right|3,148|| align=right|0,148|| align=right|27,58|| align=right|5,584||MBA||2. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116639)||2004 CF|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,097|| align=right|23,20|| align=right|4,323||MBA||2. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116640)||2004 CK1|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,296|| align=right|35,27|| align=right|3,674||MBA||10. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116641)||2004 CL3|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,165|| align=right|13,77|| align=right|4,138||MBA||10. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116642)||2004 CU3|| align=right|17,4|| align=right|2,211|| align=right|0,161|| align=right|0,95|| align=right|3,287||MBA||10. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116643)||2004 CB4|| align=right|15,8|| align=right|2,757|| align=right|0,084|| align=right|2,28|| align=right|4,576||MBA||10. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116644)||2004 CV11|| align=right|14,8|| align=right|3,202|| align=right|0,029|| align=right|8,95|| align=right|5,728||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116645)||2004 CT12|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,106|| align=right|1,79|| align=right|3,621||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116646)||2004 CN13|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,140|| align=right|2,56|| align=right|3,618||MBA||11. februar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116647)||2004 CY13|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,152|| align=right|6,94|| align=right|4,066||MBA||11. februar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116648)||2004 CA14|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,195|| align=right|3,63|| align=right|3,760||MBA||11. februar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116649)||2004 CY17|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,086|| align=right|3,06|| align=right|4,220||MBA||10. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116650)||2004 CL21|| align=right|16,1|| align=right|2,700|| align=right|0,044|| align=right|1,91|| align=right|4,437||MBA||11. februar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116651)||2004 CL24|| align=right|15,1|| align=right|2,850|| align=right|0,042|| align=right|7,41|| align=right|4,812||MBA||12. februar 2004||Nogales||Tenagra II
|-
|(116652)||2004 CX24|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,181|| align=right|5,40|| align=right|3,430||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116653)||2004 CJ29|| align=right|15,9|| align=right|2,862|| align=right|0,074|| align=right|0,99|| align=right|4,840||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116654)||2004 CV30|| align=right|15,5|| align=right|2,807|| align=right|0,189|| align=right|4,94|| align=right|4,702||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116655)||2004 CW33|| align=right|16,9|| align=right|2,339|| align=right|0,170|| align=right|5,49|| align=right|3,576||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116656)||2004 CY35|| align=right|17,2|| align=right|2,327|| align=right|0,146|| align=right|1,42|| align=right|3,549||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116657)||2004 CM36|| align=right|15,1|| align=right|3,159|| align=right|0,067|| align=right|16,04|| align=right|5,614||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116658)||2004 CR36|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,142|| align=right|15,21|| align=right|4,298||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116659)||2004 CW36|| align=right|15,3|| align=right|2,972|| align=right|0,103|| align=right|13,03|| align=right|5,123||MBA||12. februar 2004||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(116660)||2004 CV37|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,087|| align=right|6,93|| align=right|3,403||MBA||13. februar 2004||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(116661)||2004 CU38|| align=right|15,4|| align=right|2,785|| align=right|0,068|| align=right|2,18|| align=right|4,647||MBA||10. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116662)||2004 CW39|| align=right|14,9|| align=right|2,814|| align=right|0,181|| align=right|13,88|| align=right|4,720||MBA||12. februar 2004||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(116663)||2004 CJ40|| align=right|14,6|| align=right|3,006|| align=right|0,043|| align=right|13,07|| align=right|5,212||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116664)||2004 CL40|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,081|| align=right|6,64|| align=right|3,684||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116665)||2004 CM40|| align=right|16,0|| align=right|2,684|| align=right|0,058|| align=right|11,95|| align=right|4,397||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116666)||2004 CQ40|| align=right|15,6|| align=right|2,378|| align=right|0,190|| align=right|4,57|| align=right|3,667||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116667)||2004 CN41|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,205|| align=right|17,70|| align=right|5,535||MBA||14. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116668)||2004 CQ42|| align=right|17,0|| align=right|2,161|| align=right|0,109|| align=right|4,06|| align=right|3,176||MBA||11. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116669)||2004 CQ46|| align=right|16,1|| align=right|2,638|| align=right|0,104|| align=right|10,49|| align=right|4,284||MBA||13. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116670)||2004 CK49|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,041|| align=right|13,51|| align=right|5,459||MBA||15. februar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(116671)||2004 CQ53|| align=right|16,8|| align=right|2,276|| align=right|0,186|| align=right|3,84|| align=right|3,432||MBA||11. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116672)||2004 CZ56|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,207|| align=right|22,91|| align=right|3,717||MBA||10. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116673)||2004 CP60|| align=right|17,9|| align=right|2,231|| align=right|0,198|| align=right|7,96|| align=right|3,332||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116674)||2004 CX61|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,100|| align=right|5,63|| align=right|4,156||MBA||11. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116675)||2004 CH65|| align=right|15,1|| align=right|2,996|| align=right|0,067|| align=right|3,79|| align=right|5,185||MBA||14. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116676)||2004 CC66|| align=right|16,0|| align=right|2,651|| align=right|0,134|| align=right|9,09|| align=right|4,316||MBA||15. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116677)||2004 CT67|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,122|| align=right|7,78|| align=right|3,623||MBA||10. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116678)||2004 CX67|| align=right|16,9|| align=right|2,436|| align=right|0,147|| align=right|1,89|| align=right|3,801||MBA||10. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116679)||2004 CH69|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,111|| align=right|6,55|| align=right|3,637||MBA||11. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116680)||2004 CK69|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,094|| align=right|15,39|| align=right|4,127||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116681)||2004 CF70|| align=right|14,9|| align=right|3,163|| align=right|0,013|| align=right|11,89|| align=right|5,625||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116682)||2004 CW70|| align=right|17,0|| align=right|2,207|| align=right|0,143|| align=right|4,36|| align=right|3,279||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116683)||2004 CY71|| align=right|15,7|| align=right|3,103|| align=right|0,052|| align=right|9,50|| align=right|5,464||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116684)||2004 CO72|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,173|| align=right|11,58|| align=right|4,325||MBA||13. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116685)||2004 CG77|| align=right|16,1|| align=right|2,769|| align=right|0,063|| align=right|6,70|| align=right|4,607||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116686)||2004 CM77|| align=right|15,7|| align=right|2,936|| align=right|0,087|| align=right|2,51|| align=right|5,030||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116687)||2004 CE78|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,176|| align=right|3,38|| align=right|3,672||MBA||11. februar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116688)||2004 CC80|| align=right|15,5|| align=right|2,459|| align=right|0,193|| align=right|3,14|| align=right|3,855||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116689)||2004 CB83|| align=right|15,4|| align=right|2,535|| align=right|0,108|| align=right|15,53|| align=right|4,036||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116690)||2004 CM83|| align=right|14,9|| align=right|3,146|| align=right|0,072|| align=right|14,64|| align=right|5,579||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116691)||2004 CW83|| align=right|17,2|| align=right|2,398|| align=right|0,203|| align=right|2,98|| align=right|3,713||MBA||12. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116692)||2004 CZ84|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,036|| align=right|12,18|| align=right|5,371||MBA||13. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116693)||2004 CD85|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,088|| align=right|15,41|| align=right|4,101||MBA||13. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116694)||2004 CW85|| align=right|14,7|| align=right|3,132|| align=right|0,168|| align=right|11,34|| align=right|5,543||MBA||14. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116695)||2004 CQ91|| align=right|13,7|| align=right|2,896|| align=right|0,249|| align=right|14,72|| align=right|4,929||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116696)||2004 CH92|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,138|| align=right|7,63|| align=right|3,617||MBA||14. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116697)||2004 CO92|| align=right|16,1|| align=right|2,538|| align=right|0,217|| align=right|15,47|| align=right|4,042||MBA||14. februar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(116698)||2004 CZ97|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,141|| align=right|11,71|| align=right|3,736||MBA||14. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116699)||2004 CP98|| align=right|16,0|| align=right|2,758|| align=right|0,145|| align=right|1,02|| align=right|4,578||MBA||14. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116700)||2004 CW99|| align=right|14,7|| align=right|3,180|| align=right|0,105|| align=right|6,55|| align=right|5,670||MBA||15. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116701)||2004 CJ101|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,116|| align=right|2,23|| align=right|3,736||MBA||15. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116702)||2004 CM101|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,106|| align=right|13,42|| align=right|4,128||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116703)||2004 CS101|| align=right|15,2|| align=right|2,979|| align=right|0,101|| align=right|9,94|| align=right|5,141||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116704)||2004 CZ101|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,083|| align=right|13,10|| align=right|5,456||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116705)||2004 CO102|| align=right|14,8|| align=right|2,964|| align=right|0,032|| align=right|7,90|| align=right|5,103||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116706)||2004 CR102|| align=right|15,7|| align=right|2,690|| align=right|0,146|| align=right|10,24|| align=right|4,411||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116707)||2004 CD107|| align=right|15,9|| align=right|2,407|| align=right|0,059|| align=right|6,29|| align=right|3,733||MBA||14. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(116708)||2004 CE113|| align=right|15,7|| align=right|3,010|| align=right|0,135|| align=right|4,87|| align=right|5,222||MBA||13. februar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116709)||2004 CS113|| align=right|15,0|| align=right|3,110|| align=right|0,089|| align=right|10,51|| align=right|5,483||MBA||13. februar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116710)||2004 CF114|| align=right|16,2|| align=right|2,743|| align=right|0,174|| align=right|10,00|| align=right|4,543||MBA||13. februar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116711)||2004 DY3|| align=right|15,3|| align=right|2,973|| align=right|0,081|| align=right|10,40|| align=right|5,124||MBA||16. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116712)||2004 DX4|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,064|| align=right|14,06|| align=right|5,097||MBA||16. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116713)||2004 DZ4|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,061|| align=right|12,03|| align=right|5,050||MBA||16. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116714)||2004 DO6|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,245|| align=right|13,07|| align=right|4,654||MBA||16. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116715)||2004 DQ6|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,096|| align=right|3,86|| align=right|3,395||MBA||16. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116716)||2004 DM7|| align=right|14,5|| align=right|3,134|| align=right|0,056|| align=right|24,29|| align=right|5,548||MBA||17. februar 2004||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(116717)||2004 DU8|| align=right|16,3|| align=right|2,460|| align=right|0,085|| align=right|5,28|| align=right|3,857||MBA||17. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116718)||2004 DV8|| align=right|16,2|| align=right|2,379|| align=right|0,179|| align=right|1,75|| align=right|3,668||MBA||17. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116719)||2004 DN10|| align=right|16,4|| align=right|2,249|| align=right|0,214|| align=right|2,10|| align=right|3,373||MBA||18. februar 2004||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(116720)||2004 DG11|| align=right|16,6|| align=right|2,431|| align=right|0,150|| align=right|0,95|| align=right|3,790||MBA||16. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116721)||2004 DT11|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,226|| align=right|2,34|| align=right|3,698||MBA||17. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(116722)||2004 DS12|| align=right|16,6|| align=right|2,246|| align=right|0,122|| align=right|2,76|| align=right|3,366||MBA||16. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116723)||2004 DC13|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,077|| align=right|6,08|| align=right|3,588||MBA||16. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116724)||2004 DE13|| align=right|15,2|| align=right|2,465|| align=right|0,162|| align=right|9,89|| align=right|3,870||MBA||16. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116725)||2004 DG13|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,120|| align=right|6,49|| align=right|3,709||MBA||16. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116726)||2004 DK14|| align=right|16,4|| align=right|2,406|| align=right|0,100|| align=right|3,85|| align=right|3,732||MBA||16. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116727)||2004 DL16|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,099|| align=right|6,22|| align=right|3,768||MBA||17. februar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(116728)||2004 DZ20|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,183|| align=right|8,26|| align=right|3,443||MBA||17. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116729)||2004 DR22|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,075|| align=right|9,03|| align=right|5,339||MBA||18. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116730)||2004 DC23|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,025|| align=right|21,83|| align=right|4,098||MBA||18. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116731)||2004 DC24|| align=right|16,5|| align=right|2,305|| align=right|0,049|| align=right|4,51|| align=right|3,499||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116732)||2004 DO24|| align=right|16,7|| align=right|2,387|| align=right|0,150|| align=right|1,39|| align=right|3,688||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116733)||2004 DY25|| align=right|14,7|| align=right|3,222|| align=right|0,110|| align=right|7,54|| align=right|5,783||MBA||16. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116734)||2004 DD34|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,077|| align=right|6,78|| align=right|3,507||MBA||18. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(116735)||2004 DD37|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,150|| align=right|10,07|| align=right|3,648||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116736)||2004 DE37|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,133|| align=right|6,92|| align=right|3,388||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116737)||2004 DC38|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,133|| align=right|12,85|| align=right|4,292||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116738)||2004 DT41|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,111|| align=right|4,09|| align=right|3,298||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116739)||2004 DX41|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,052|| align=right|6,24|| align=right|3,560||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116740)||2004 DA45|| align=right|17,0|| align=right|1,992|| align=right|0,074|| align=right|17,26|| align=right|2,812||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116741)||2004 DR45|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,094|| align=right|6,17|| align=right|3,654||MBA||26. februar 2004||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(116742)||2004 DV47|| align=right|14,6|| align=right|2,779|| align=right|0,229|| align=right|10,51|| align=right|4,631||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116743)||2004 DB48|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,027|| align=right|6,91|| align=right|3,671||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116744)||2004 DD48|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,119|| align=right|6,70|| align=right|3,686||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116745)||2004 DO48|| align=right|16,2|| align=right|2,379|| align=right|0,177|| align=right|3,55|| align=right|3,669||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116746)||2004 DC49|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,088|| align=right|6,80|| align=right|3,604||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116747)||2004 DC51|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,180|| align=right|5,85|| align=right|3,372||MBA||23. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116748)||2004 DX51|| align=right|16,0|| align=right|2,808|| align=right|0,132|| align=right|9,82|| align=right|4,705||MBA||23. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116749)||2004 DE52|| align=right|17,1|| align=right|2,219|| align=right|0,020|| align=right|5,76|| align=right|3,304||MBA||25. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116750)||2004 DG52|| align=right|15,9|| align=right|2,600|| align=right|0,193|| align=right|13,31|| align=right|4,191||MBA||25. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov